Pozueleño – abitanti di Los Pozuelos de Calatrava
Pozueleño – abitanti di Pozuelo